Ра́вне — название нескольких населённых пунктов.

Босния и Герцеговина:
 Равне (Кладань) — село в общине Кладань.
 Равне (Котор Варош) — село в общине Котор Варош.
 Равне (Вареш) — село в общине Котор Варош.
 Равне Донье — село в общине Жепче.
 Равне Горнье — село в общине Жепче.

Словения:
 Равне (Церкле на Гореньскем) — село в общине Церкле на Гореньскем.
 Равне (Церкница) — село в общине Церкница.
 Равне (Шоштань) — село в общине Шоштань.
 Равне (Железники) — село в общине Железники.
 Равне (Мирна) — село в общине Мирна.
 Равне (Чрниче) — село в общине Чрниче.

Сербия:
 Равне (Сремска-Митровица) — село в общине Сремска-Митровица.

См. также 
 Равна
 Равни